División de Honor 1989-1990 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1989-1990 – torneo di hockey su pista